Трав'янка — рід комахоїдних птахів родин Мухоловкові ряду Горобцеподібні

 Трав'янка — село, Успенський район, Павлодарська область, Казахстан